Roger that (på dansk: Det er modtaget) kan henvise til:

 Radiofraseologi, se også Ekspeditionsord
 "Roger That" (sang), en sang af rap-label og gruppen Young Money Entertainment